

Toponyme 
 Larrory, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Moncayolle-Larrory-Mendibieu ;
 Moncayolle-Larrory-Mendibieu, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme